Friend Codes são códigos numéricos de 12 dígitos numéricos usados na WFC da Nintendo para conectar por protocolo Wi-Fi jogadores de quaisquer lugares do mundo, que compartilhem o mesmo jogo e seus respectivos códigos.

Wii